Cet article propose une liste exhaustive des 813 joueurs de football ayant fait au moins une apparition en équipe première de l'Olympique Gymnaste Club Nice (OGCN) en match officiel depuis 1932, date du début de l'ère professionnelle. Sont prises en compte les rencontres de championnat de France de football (Ligue 1 et Ligue 2), de Coupe de France, de l'ancienne Coupe Charles-Drago, de Coupe de la Ligue et de coupes européennes.

Joueurs actuels 

Joueurs en prêt

Liste complète des joueurs ayant joué en match officiel depuis 1932

Saison 1934-1935 
En , l'OGCN se voit retirer le statut professionnel, avant de le récupérer six mois plus tard. L'équipe première ne dispute alors que des matches amicaux. Parmi les joueurs n'ayant évolué au sein du club que pendant cette saison : l'Italien Giuseppe Santagostino, l'Autrichien Ernst Löwinger, les dénommés Miglioretti (transfuge de l'AS Monaco), Lazzarevic et Valentino.

Saison 1943-1944 
N'ont jamais joué en équipe professionnelle mais ont évolué en 1943-1944 en amateurs au sein de l'équipe OGCN-Sportsmen : Jean Anfosso, Richard Mahlinger, Ambourg, Bruno Fantei, Jean Bensat, Guidi, Toselli, Gilbert Clericy.

Cette saison-là, la plupart des joueurs professionnels niçois évoluent au sein de lÉquipe fédérale Nice-Côte d'Azur mise en place par le régime de Vichy. On y retrouve Marcel Domingo, Paul Baudin, Marcel Costamagna, Antoine Clerc, Constant Emmanuelli, Michel Frusta, Jean Luciano, Marcel Perez, Joaquin Valle et Luis Valle. Ils sont accompagnés de joueurs issus d'autres clubs de la Côte d'Azur, l'AS Cannes notamment : l'Italien Dante Lerda, Dominique Mori, Max Piot, Lucien Scolary ou Lucien Viora.

Grands noms et joueurs emblématiques

Notes, sources et références

Bibliographie 
 Roger Dries, OGC Nice de toujours, préface de Jean-Marc Guillou, Solar, 1977
 Roger Dries et Jean Chaussier, OGC Nice, le roman des Aiglons, préface de Nenad Bjekovic, éditions Alp'Azur, 1985
 Michel Oreggia, OGC Nice,  de passion, éditions Giletta, 2004
 Collectif, Les  de l'OGC Nice, mémoire d'un club, ROM Éditions, 2004
 Bertrand Tremel, OGC Nice, la fabuleuse décennie 70''', éditions Giletta, 2014
 Serge Gloumeaud, OGC Nice, un club dans la ville'', éditions Je voyage en ballon, 2016

Liens externes 
Statistiques Joueurs OGCN

Nice
OGC Nice